Стіна — вертикальна огороджувальна конструкція.
 Стіна— бокова частина гірничої виробки або конструкції тунелю, штольні чи іншої підземної споруди.
 Стіна — село в Україні, Томашпільській селищній громаді Вінницької області
 Стіна — проект фортифікаційних споруд на кордоні України та Російської Федерації.

Див. також 
 Sciana (Сцяна, Сьцяна) — білоруський рок-гурт з Берестя.
 The Wall — одинадцятий студійний альбом рок-гурту Pink Floyd.